OR poate fi:

 Oregon, codul poștal al acestui stat SUA
 Oristano, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Orissa, stat în India, codul ISO 3166-2:IN

Legături externe 
 
  „OR” la acronymfinder.com